Тихоновский — фамилия; имеет женскую форму Тихоновская.
 Тихоновский, Алексей Лаврентьевич (род. 1935) — советский учёный в области вакуумной металлургии, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Тихоновский, Сергей Иванович (род. 1990) — белорусский футболист, полузащитник.
 Топоним 
 Тихоновский — прежнее название хутора Тихоновка в Калачёвском районе Волгоградской области России. 
 См. также 
 
 Тихоновское — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.
 Тихановский